L'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1998 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 18ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 1998. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 18 al 24 maggio 1998.

Campioni

Singolare 

 Marcelo Ríos ha battuto in finale  Vincent Spadea 6-2, 6-0

Doppio 

 Jim Grabb /  David Macpherson hanno battuto in finale  David Adams /  Wayne Black 6–4, 6–4

Collegamenti esterni 

 
ATP Tour 1998